Futsal Club Tango Hodonín je český futsalový klub z Hodonína. Od sezóny 2017/18 působí ve druhé české futsalové lize. Založen byl v roce 1987 partou brněnských studentů kolem budoucího prezidenta klubu Jiřího Štěrby. Po většinu času své existence hrál klub v nižších soutěžích, nejdéle klub strávil v Divizi (3. nejvyšší soutěž, v letech 1997–2005). Větších úspěchů se klub dočkal teprve v posledních letech. V roce 2009 se klubu povedl historický postup do 1. ligy. V ní se klub pravidelně umisťoval na vrchních pozicích a v sezóně 2012/13 dokonce postoupil do finále, kde prohrál s Chrudimí 0:3 na zápasy.

Po ukončení sezóny 2015/16 se vedení klubu rozhodlo z finančních důvodů přestěhovat do nedalekého Hodonína, kde se následně klub sloučil s hodonínskou Duklou.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovní hale TEZA Hodonín, která má kapacitu 800 diváků.

Historické názvy 
Zdroj:

 1987 – FC Tango Brno (Futsal Club Tango Brno)
 2016 – fúze s FC Dukla Hodonín ⇒ FC Tango Hodonín (Futsal Club Tango Hodonín)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 

České futsalové kluby
Futsal v Jihomoravském kraji
Futsalové kluby založené v roce 1987
Tango
Fotbal v Hodoníně